397-я стрелковая дивизия:
 397-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1941
 397-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942